L'expression Hong Kong Film Awards 1987 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1987
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1988 mais honorait des films sortis en 1987 à Hong Kong